Pirates est un thème de Lego lancé en 1989 mettant en scène des pirates, des soldats, des habitants des îles et des voiliers. Le thème a été réalisé pour les gammes mini-figurines, Duplo et plus de quatre ans.

La gamme d’origine incluait les premières Minifigs sans la tête traditionnelle de base Lego avec simplement deux yeux et un sourire. Une grande variété de visages fut réalisée incluant des cheveux, des cache-œil, des barbes et des moustaches.

Outre les Pirates, la gamme lancée en 1989 compta les troupes en uniforme bleu du Gouverneur Travers qui devait combattre les pirates.

Ces forces étaient inspirées de la Marine française et de son infanterie de Marine de l’époque coloniale, qui furent connues des amateurs en tant que « Soldats du Gouverneur » (« Imperial Soldiers » pour les Anglo-saxons). Une bande dessinée intitulée « Le Médaillon d’or » fut également éditée cette année.

Entre 1992 et 1993, les « Soldats du Gouverneur » furent progressivement remplacés par une nouvelle génération de soldats, en uniforme rouge directement inspirés des Tuniques rouges, conservant la même appellation (à l’inverse des versions anglo-saxonnes qui devinrent « Imperial Guards »). Les deux gammes utilisaient par ailleurs le symbole des canons croisés sous une couronne comme emblème.

Un sous-thème vaguement basé sur le concept des Polynésiens, les « Emeraldiens », a été lancé en 1994. En 1996 Lego changea en totalité l’esprit de la gamme Pirates et la remplaça par une influence espagnole. Cela se traduisit par le remplacement des « Soldats du Gouverneur II » par l’Armada Impériale (Imperial Armada en anglais), fortement inspirée de l’Invincible Armada. À la suite de cette évolution, les pirates reçurent également de nouveaux visages. En 1997 le thème des Pirates ne fut plus édité que de manière discontinue. La fin du thème Pirates fut ressentie comme un choc par les amateurs, du fait que la ligne Pirates s’était toujours bien vendue.

Deux ensembles Pirates de l’année 1996 : le « Vaisseau de combat des pirates » set N° 6289 et le « Santa Cruz » le navire Impérial, set N° 6280, ainsi qu’un ensemble de l’année 1994, « L’île des Émeraudes » set N° 6278, furent réédités en 2001, sous les set N° 6290, 6291 et 6292. L’ensemble de 1989, le "Requin Noir", le bateau des pirates, set N° 6285 fut réédité en 2002 sous le set N°10040, tous sous le thème Lego Legends de Lego.

Le thème des Pirates continua à être vendu jusqu’en 2004 pour la gamme 4+ et jusqu’en 2006 pour la gamme Duplo. Lego réintroduisit le thème Pirates en 2009, juste à temps pour le  du Thème. Toutefois, la série ne fut continuée l’année suivante que par un seul ensemble, cela afin de faire place à une série de produits sous licence, Lego Pirates des Caraïbes, basée sur la série de films du même nom.

Évolution dans le temps des thèmes Lego Pirates 
Comme pour de nombreux autres thèmes, Lego Pirates présentait plusieurs gammes en dualité, dont les principales furent les Pirates et Les soldats du Gouverneur, les Emeraldiens.

Listes des gammes

Les Pirates

Les Pirates I (1989, 1991-1997, 2001, 2002) 
Durant cette période, différents ensembles furent édités au fil des années : 
 1989 : 8 sets
 1991 : 3 ensembles
 1992 : 6 ensembles
 1993 : 5 ensembles
 1994 : 4 ensembles
 1995 : 2 ensembles
 1996 : 6 ensembles
 1997 : 4 ensembles
 2001 : 1 ensemble
 2002 : 1 ensemble

L’ensemble des éléments est résumé dans le tableau ci-dessous.

Les Pirates II (2009) 
En 2009 9 ensembles furent édités : 
 2009 : 9 ensembles

Les Pirates III (2015) 
En 2015, cinq ensembles furent édités : 
 2015 : 5 ensembles

Les Pirates IV (2020) 
En 2020, 1 ensemble fut édité. Les souvenirs nostalgiques des projets de construction LEGO® de l'enfance refont surface avec le set Les pirates de la baie de Barracuda LEGO Ideas (21322), un modèle pour jouer et à exposer. 
Les trois parties séparables du Requin Noir, qui peuvent constituer soit les quartiers de la baie des pirates sur l'île, soit le Requin Noir lui-même. Mesurant plus de 59cm de haut, ce modèle constitue une pièce d’exposition impressionnante

Les Soldats Impériaux 
La gamme des Soldats fut créée dès le départ, en 1989, afin de s'opposer à la gamme des Pirates, et incidemment de créer un clivage moral entre gentils (les Soldats) et méchants (les Pirates). Il est intéressant de noter que cette apparition fut réalisée en même temps que celle de Space Police I (afin de s'opposer à la gamme Blacktron I) pour le thème de l'espace : cette dualité étant née, à l'origine, dans la gamme entre les Croisés et les Faucons noirs, dans le thème Castle.

Les Soldats Impériaux I (1989-1993) 
Il s’agit de la première variante de la gamme. En tout, six éléments complémentaires, de tailles différentes, furent vendus durant trois ans. L’objectif premier était d’offrir une réponse aux Pirates. Si la pièce maîtresse des Pirates était l’impressionnant vaisseau Requin noir (ensemble n° 6285) et ses huit personnages, la gamme lui opposa l’imposant Fort du Gouverneur avec ses six soldats et ses deux pirates. L’équilibre entre les deux gammes est qu’elles étaient chacune complémentaire de l’autre : cette complémentarité se retrouve également entre le Le brick du Gouverneur (ensemble n° 6274) et L’île des pirates (ensemble n° 6270), entre Le repaire des pirates (ensemble n° 6260) et Le bastion du Gouverneur (ensemble n° 6265), entre Le radeau des pirates et le requin (ensemble n° 6257) et Le canonnier dans sa chaloupe (ensemble n° 6245). Durant cette période, différents ensembles furent édités au fil des années : 
 1989 : 2 sets
 1990 : 2 ensembles
 1991 : 2 ensembles

Les Soldats du Gouverneur II (1992-1995) 
Cette seconde variante de la gamme est apparue en 1992. Elle cohabita la première année avec des éléments de la gamme précédente, toujours commercialisée. La pièce maîtresse fut l’immense Port Fenzance (ensemble n° 6277), la plus grande base navale de l’histoire Lego Pirates (par rapport à base de la gamme précédente, celle du Fort du Gouverneur (ensemble n° 6276), sa superficie est le double). Il est par ailleurs à noter l'Imperial Cannon (ensemble n° 1795) et l’« Imperial Guard Camp » (ensemble n° 1872) ne semblent pas avoir d’équivalent antérieur. En dehors de ces modifications, une certaine équivalence entre les éléments des deux gammes s’observe :

 le « Lion de la Mer » (ensemble n° 6271) fut semblable au « Brick du Gouverneur » (ensemble n° 6274)
 le « Bastion du récif noir » (ensemble n° 6266) fut équivalent au « Bastion du Gouverneur » (ensemble n° 6265)
 la « Prison des soldats » (ensemble n° 6259) et la « Taverne des soldats » (ensemble n° 6267) semblent avoir été fusionnées dans le « Bastion » (ensemble n° 6263)
 le « Canonnier dans sa chaloupe » (ensemble n° 6245) semble avoir inspiré le « Canot des Soldats » (ensemble n° 6247)
Durant cette période, différents ensembles furent édités au fil des années : 
 1992 : 3 ensembles
 1993 : 1 ensemble
 1994 : 2 ensembles
 1995 : 1 ensemble

L’Armada Impériale (1996-1997, 2001) 
Durant cette période, différents ensembles furent édités au fil des années : 
 1996 : 2 ensembles
 2001 : 1 ensemble

Les Soldats du Gouverneur III (2009-2010) 
Cette gamme est directement inspirée de celle des Soldats du Gouverneur II, principalement au niveau de l’uniforme quoiqu’une différence notable est relevée concernant celui du Gouverneur, qui est plus inspiré de celui des Soldats du Gouverneur I. Cette gamme a opéré une réelle fusion thématique entre les deux premières gammes de Soldats. En effet, sur les 4 éléments de la gamme, celui du Fort des soldats (Lego 6242) est le plus symptomatique de la synthèse opérée : si sa forme de base est directement une référence aux quais de Port Fenzance (Lego 6277), ses installations sont directement inspirées du Fort du Gouverneur (Lego 6276).

Un autre remarque, éditée en 2010 pour sa part, concernant le Vaisseau amiral (Lego 10210) est que celui-ci n'a aucun héritage évident : ces prédécesseurs, le Brick du Gouverneur (Lego 6274) et le Lion des mers (Lego 6271), étaient deux fois plus petits et, d'après les publicités de l'époque, étaient voués soit à attaquer les repères pirates (à l'époque, à la puissance équivalente) soit à être victimes des grands vaisseaux pirates (les Requins Noirs I et II, c'est-à-dire les Lego 6285 et 6286). Ici, cet ensemble affiche une telle puissance qu'il n'a aucun rival, passé ou présent, en mesure de lui disputer la maîtrise des mers : la démesure de l'ensemble par rapport aux autres éléments de la gamme (il compte 4.5 fois plus de briques que le Fort des soldats) est flagrante et pose la question de la cohérence de la gamme.

Durant cette période, 4 ensembles furent édités au fil des années : 
 2009 : 3 ensembles
 2010 : 1 ensemble

Les soldats du gouverneur bleu (2015) 
Cette variante a été créée en 2015.

Durant cette période, 6 ensembles furent édifiés :

Les Emeraldiens (1994, 2001) 
Durant cette période, 4 ensembles furent édités au fil des années : 
 1994 : 6 ensembles
 2001 : 1 ensemble

Personnages emblématiques 
 Les Pirates 
 Capitaine Fortune : Il s’agit d’un personnage fictif créé par la compagnie Lego pour le thème Pirates de Lego System. Le thème des Pirates, tout le long avec le capitaine, a d’abord été introduit en 1989. En tant qu’antagoniste principal du thème, le chef des pirates se bat continuellement contre les soldats du Gouverneur Travers. Le Capitaine Fortune est aux commandes de deux navires pirates : Le Requin noir (en anglais le Black Sea Barracuda) de 1989 à 1992 et le Requin noir II (en anglais le Skull’s Eye Schooner) de 1993 à 1997. Durant ces années de combat, il souffrit de trois blessures majeures, qui l’obligèrent à porter un bandeau sur l’œil gauche, un crochet d’acier à sa main gauche et une patte de bois à la jambe droite. Des marques additionnelles du Capitaine Fortune sont le crâne et les os croisés de son bicorne, sa distinctive redingote noire garnie d’or et son écharpe verte, et un perroquet tropical particulièrement coloré. Avec son ami Bill le moussaillon et son premier lieutenant, le Capitaine Fortune rencontre d’innombrables aventures de cape et d’épée, de navigation à voile, de chasse au trésor et de piraterie. Dans des ensembles plus tardifs, l’apparence du Capitaine Fortune a été repensée afin de le rendre plus intimidant, en le revêtant désormais d’une chemise rouge râpée et le faisant arborer un couteau massif accroché en bandoulière à sa ceinture.Malgré l’introduction du Capitaine Brickbeard dans les versions de 2009 du thème Lego Pirates, beaucoup de gens continuent de penser que le commandant pirate d’origine, le Capitaine Fortune, est incontestablement le capitaine pirate emblématique de Lego. Certains estiment par ailleurs que le Capitaine Brickbeard est juste une nouvelle version du Capitaine Fortune, en raison de l’étroite ressemblance entre les deux personnages.
 Capitaine Brickbeard : Il s’agit d’un personnage fictif créé par la compagnie Lego pour le thème Pirates de 2009. Il s’agit d’une version modifiée du Capitaine Fortune. De tous les Capitaines Pirates Lego, aucun ne fut une femme. Seuls les fans de Lego ont réalisé des femmes Capitaines Pirates.
 Bill le moussaillon : Il s’agit d’un personnage fictif créé par la compagnie Lego pour le thème Pirates. Il joue le rôle de l’ami et compagnon de route du Capitaine Fortune.
 Les Soldats du Gouverneur
 Le Gouverneur Travers : Ce personnage fictif, créé par la compagnie Lego pour le thème Pirates de Lego System, est l’ennemi principal du Capitaine Fortune et le plus souvent sa victime principale, vu qu’il semble que le Capitaine Fortune arrive presque toujours à s’emparer du trésor du Gouverneur. Bien que présenté comme débonnaire et peu énergique au début de la gamme, il n’en demeure pas moins un personnage fondamental : il est le commandant en chef suprême de tous les soldats de la gamme. Il n’apparaît que dans les bases principales, c’est-à-dire Le fort du Gouverneur (ensemble n° 6276), Port Fenzance (ensemble n° 6277) et Le fort des soldats (ensemble n° 6242), ainsi que les vaisseaux amiraux Le brick du Gouverneur (ensemble n° 6274), Lion de la Mer (ensemble n° 6274) et Le vaisseau amiral (ensemble n° 10210). Une exception est toutefois à noter avec lImperial Outpost ''(ensemble ). Dans l’édition 2009 de la gamme Pirates, le Gouverneur Travers est désormais le principal ennemi et la principale victime du Capitaine Brickbeard : dans cette version, le personnage n'a plus rien de ridicule ou d’empoté. Il s'agit d'un personnage sérieux et posé, au sommet de la chaine de commandement et apte à affronter son pire ennemi.
 Lieutenant de Martinet : Ce personnage fictif, créé par la compagnie Lego pour le thème Pirates de Lego System, est l’officier le plus haut gradé après le Gouverneur, assurant ainsi le commandement en second du Fort du Gouverneur  et du Brick du Gouverneur. C’est aussi la raison pour laquelle il assure le commandement de trois places secondaires : le Bastion du Gouverneur, la Prison des soldats et la Taverne des soldats. Il a également la charge de patrouiller devant le Fort du Gouverneur, en tant que Canonnier dans sa chaloupe'''.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gammes Lego
 Lego Pirates des Caraïbes
 Lego Legends

Liens externes 
  Site officiel
  Brickset
 https://brickipedia.fandom.com/wiki/List_of_Pirates_sets

Notes et références 

Pirates
Jeu sur les pirates
Produit lancé en 1989
Produit arrêté en 1997
Produit lancé en 2001
Produit arrêté en 2002
Produit lancé en 2004
Produit arrêté en 2004
Produit lancé en 2009
Produit arrêté en 2010
Produit lancé en 2015
Produit arrêté en 2015